Afra steht für:

 Afra (Vorname), Vornamen
 Afra (Kartoffel), Kartoffelsorte
 Afra (Eva Demski), Roman in fünf Bildern der Autorin Eva Demski
 (1187) Afra, Asteroid des Hauptgürtels

AFRA steht für:
 AFRA, österreichische Non-Profit-Organisation
 Aachener Förderdiagnostische Rechtschreibfehler-Analyse

AfRA steht für:
 Abteilung-für-Redundanz-Abteilung, ein Hackerspace in Berlin

Sankt Afra steht für:
 Afra von Augsburg, Märtyrerin 
 Afrakirche, zahlreiche Kirchenbauten
 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra zu Meißen, ehemals fürstliche Landesschule, jetzt Gymnasium für Hochbegabtenförderung in sächsischer Trägerschaft
 die nach dem Landesgymnasium Sankt Afra benannte Heidelberger Studentenverbindung Alte Leipziger Landsmannschaft Afrania
 Sankt Afra (Mering), Ortsteil des Marktes Mering, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 St. Afra (Trier), ein ehemaliges Kloster in Trier
 St. Afra, ein ehemaliges Kloster in Würzburg, siehe Kilianeum (Würzburg)#Gebäudehistorie

Siehe auch:

 Ulrich-und-Afra-Kirche

Abkürzung